Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2013 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 16 czerwca 2013 roku na torze Circuit de Barcelona-Catalunya.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Hiszpanii